Neorhodesiella är ett släkte av tvåvingar. Neorhodesiella ingår i familjen fritflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Fritflugor
Neorhodesiella